Webb steht für:

 Webb (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 The Webb Sisters, britisches Folk-Duo 
 Webb (Mondkrater), benannt nach Thomas William Webb
 (3041) Webb, ein Asteroid des Hauptgürtels
 James-Webb-Weltraumteleskop, nach James Edwin Webb benanntes Weltrauminfrarotteleskop
 Webb (Saskatchewan), Ort in Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Webb (Alabama)
 Webb (Arizona)
 Webb (Georgia)
 Webb (Idaho)
 Webb (Iowa)
 Webb (Mississippi)
 Webb (New Hampshire)
 Webb (North Carolina)
 Webb (Ohio)
 Webb (Oklahoma)
 Webb (Texas)
 Webb (West Virginia)
 Webb Hill, Maine
 Webb Lake (Wisconsin), im Burnett County
 Webb Lake (Town, Burnett County), Town(ship) im Burnett County, Wisconsin
 Webb Manor, Delaware
 Webb Mills, New York
 Webb Quarters, Louisiana
 Webb Summit, Ohio
 Webb Village, Texas

Webb ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

 Webb Canyon, Schlucht in der Teton Range, Wyoming
 Webb Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Webb-Eisfall, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika
 Webb-Firnfeld, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika
 Webb-Gletscher, diverse Gletscher
 Webb Institute, privates College in Glen Cove, New York
 Webb Island, Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Webb Lake, See im Viktorialand
 Webb-Nunatakker, Nunatakker im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Webb-Subglazialgraben, Senke im Georg-V.-Land, Antarktika
 Webb Peak, diverse Berge
 Kap Webb, Kap an der Georg-V.-Küste, Antarktika
 Mount Webb, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Webb City (Begriffsklärung)
 Webb Society, internationale Vereinigung von Astronomen
 Webb Township (Begriffsklärung)
 Web (Begriffsklärung)
 WEP